Die Premjer-Liha 2011/12 () war die 21. Spielzeit der höchsten ukrainischen Spielklasse im Fußball und die vierte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, dt. Oberste Liga). Die Spielzeit begann am 8. Juli 2011 und endete im Mai 2012. Meister wurde der Vorjahressieger Schachtar Donezk. Aus der zweiten Liga kamen PFK Oleksandrija und Tschornomorez Odessa hinzu. PFK Oleksandrija konnte jedoch nicht die Klasse halten und stieg ebenso ab, wie Obolon Kiew.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Vereine auf den beiden letzten Plätzen stiegen in die Perscha Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Schachtar Donezk

Top-Torjäger

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der Professional Football League of Ukraine (ukrainisch)
 Offizielle Webpräsenz der Federazija Futbolu Ukraiiny (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12